Der Begriff Wärmekopplung kann sich auf folgende Verfahren beziehen:

 Kraft-Wärme-Kopplung, die gleichzeitige Gewinnung von Strom und Wärme in Kraftwerken
 Wärmegekoppelte Destillation, eine Methode zur Reduzierung des Energieverbrauches bei der Abtrennung eines Lösungsmittels